Есенкулов — казахская и киргизская фамилия.

 Есенкулов, Бауржан Джексенбаевич (род. 1979) — киргизский футболист.
 Есенкулов, Аскер Есенкулович (род. 1941) — советский и казахстанский учёный-маммолог, доктор медицинских наук.
 Есенкулов, Уранбек (род. 1987) — российский кикбоксер, чемпион мира и России .

См. также 
 Есенгулов, Айткали Гусманович (род. 1943) — советский и казахстанский военный и общественный деятель, генерал-майор.